OSI poate însemna:
 Open Source Initiative, o organizație internațională;
 Open Systems Interconnection, vezi articolul despre Modelul OSI, numit și "Modelul de referință OSI".